Гілея — за Геродотом, назва частини Скіфії за гирлом Дніпра.
 «Гілея» — український збірник наукових праць суспільно-гуманітарної тематики.
 «Гілея» — літературне об'єднання російських поетів-футуристів.
 Гілея — амазонський дощовий ліс, сельва.